Luis Beltrán (priester) - Argentijns priester behorend tot de Orde der Franciscanen, naamgever van onderstaande plaatsen
 Fray Luis Beltrán (Santa Fe) - plaats in Argentinië in de provincie Santa Fe
 Fray Luis Beltrán (Mendoza) - plaats in Argentinië in de provincie Mendoza